Capitina schaerfiae  — вид хищных лёгочных улиток из семейства Rhytididae (Rhytidoidea, Stylommatophora, Gastropoda). Эндемики Южной Африки (Западно-Капская провинция). Встречаются в лесной подстилке и под камнями на высотах 350—400 м. тело серое или коричневое. Диаметр ракушек до 3 см. Формула радулы 1+~30. Питаются другими моллюсками.

Примечания

Литература 
  doi: 10.1080/03036758.1977.10419336
 
  doi: 10.1016/j.ympev.2009.02.018

Rhytididae
Животные, описанные в 1861 году
Моллюски Африки
Эндемики Южной Африки